Матов () — село в Сокальской городской общине Червоноградского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 231 человек. Занимает площадь 1,06 км². Почтовый индекс — 80032. Телефонный код — 3257.

Ссылки 
 Матов на сайте Верховной рады Украины